

Cinema 
 L'ultima notte (Leur dernière nuit) - film del 1953 diretto da Georges Lacombe
 L'ultima notte - film del 2018 diretto da Francesco Barozzi

Teatro 
 L'ultima notte - piéce teatrale di Mackie Messer

Fumetti 
 L'ultima notte - albo a fumetti di Dampyr del 2003

Musica 
 L'ultima notte - singolo di Moana Pozzi del 1989
 L'ultima notte - singolo di Ariete del 2022

Televisione 
 L'ultima notte - episodio del 1977 della prima stagione della miniserie televisiva La mossa del cavallo